Arthur Chichester (1563–1625) – angielski arystokrata i polityk, Lord Namiestnik Irlandii, 1. baron Chichester
 Arthur Chichester (1606–1675) – irlandzki arystokrata i polityk, 1. hrabia Donegall
 Arthur Chichester (zm. 1678) – irlandzki arystokrata i polityk, 2. hrabia Donegall
 Arthur Chichester (1666–1706) – irlandzki arystokrata i polityk, 3. hrabia Donegall
 Arthur Chichester (1695–1757) – irlandzki arystokrata i polityk, 4. hrabia Donegall
 Arthur Chichester (1739–1799) – irlandzki arystokrata i polityk, 1. markiz Donegall
 Arthur Chichester (1797–1837) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Templemore
 Arthur Chichester (1854–1924) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. baron Templemore
 Arthur Chichester (1880–1953) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. baron Templemore

Zobacz też